Бальобар (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 127.73 км². Население — 981 человек (на 2010 год). Расстояние — 93 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Ballobar 

Муниципалитеты Уэски